Jarre este un nume de familie francofon, purtat și de:
 Jean Michel Jarre, compozitor francez de muzică electronică, fiu al lui Maurice Jarre
 Maurice Jarre, compozitor de muzică de film